Zogu ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmet Zogu (1895–1961), von 1925 bis 1928 Präsident Albaniens und von 1928 bis 1939 als Zogu I. König der Albaner
 Geraldina Zogu (1915–2002), albanische Königin
 Leka Zogu (1939–2011), albanischer Thronprätendent und Politiker, Sohn von Zogu I.
 Leka Anwar Zogu Reza (* 1982), Sohn von Leka Zogu, Thronprätendent
 Xhelal Bey Zogu (1881–1944), albanischer Prinz und Staatsanwalt
 Xhemal Pascha Zogu (1860–1911), Erblicher Gouverneur von Mat

und steht für:
 Haus Zogu, das Adelsgeschlecht